Anders Båld kan syfta på:

Anders Båld d.ä. (1679-1751), svensk präst och teolog.
Anders Båld d.y. (1720-1780), den föregåendes son, svensk präst.

Namnförgreningssidor